Colonne Nelson peut désigner trois colonnes nommées en l'honneur d'Horatio Nelson :
 Colonne Nelson, à Londres, la plus connue ;
 Colonne Nelson, à Montréal, la plus ancienne ; 
 Colonne Nelson, à Dublin, détruite par l'Armée républicaine irlandaise.